01net peut faire référence à :
 01net, magazine d'informatique mensuelle grand public ;
 01net, site web français.